Liste der Baudenkmale in Möllenbeck steht für:

 Liste der Baudenkmale in Möllenbeck (Landkreis Ludwigslust-Parchim), Gemeinde Möllenbeck, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Möllenbeck (bei Neustrelitz), Gemeinde Möllenbeck, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern